Ilias Anastasakos (Dafni Lakonias, 3 de março de 1978) é um futebolista profissional grego, atacante, milita no Atromitos.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Grécia
Futebolistas do AEK FC
Futebolistas do Asteras Tripolis FC
Futebolistas do Atromitos FC
Futebolistas do Thrasyvoulos Fylis